Alfred Hardy kan syfta på:

* Alfred Hardy  (1811–1893), fransk dermatolog
 Alfred Hardy (1900–1965), belgisk arkitekt
 Alfred Douglas Hardy (1870–1958), australisk fykolog
 Alfred Gathorne-Hardy (1845–1918), brittisk politiker